776 може да се отнася за:

 776 година от новата ера
 776 година преди новата ера
 776, число
 776 Бербериция, астероид
 NGC 776, галактика